Bermeo Futbol Taldea és un club de futbol basc amb seu a Bermeo, Biscaia, a la comunitat autònoma del País Basc. Fundat l'any 1950 juga a Tercera Divisió – Grup 4, i disputa els partits a casa a l'Estadi Municipal Itxas Gane, que té una capacitat per a 3.000 seients.

Històric de noms 
 Club Bermeo - (1950–11)
 Bermeo Futbol Taldea - (2011–)

Temporada a temporada 

 7 temporades a Segona Divisió B
 14 temporades a Tercera Divisió

Enllaços externs 
 Web oficial (en castellà i basc)
 Perfil de l'equip a Futbolme (en castellà)

Clubs de futbol biscaïns
Bermeo